Нанъёнская обсерватория — частная любительская астрономическая обсерватория, основанная в 1995 году в Нанъё, Ямагата, Япония.

Руководители обсерватории 
 Томимару Окуни

Направления исследований 
 Астероиды

Основные достижения 
 Открыто 127 астероидов с 1995 по 2000 года, которые на данный момент получили постоянные обозначения
 1869 астрометрических измерений опубликовано с 1995 по 2000 года

Примечания

Ссылки 

 Описание названного астероида в честь Томимару Окуни

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений, MPC

См. также 
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории Японии
Здания и сооружения, построенные в 1995 году
Префектура Ямагата
Появились в 1995 году в Японии
1995 год в науке